Christophe Urios (1965-), joueur de rugby à  français ; 
 Rolando Uríos (1971-), joueur de handball cubain.